La NCAA Division I 2020 si è svolta dal 14 al 21 aprile 2021, a causa del rinvio del torneo dovuto alla pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti d'America, e in sede unica: al torneo hanno partecipato 48 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Sezione 1

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Sezione 2

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Sezione 3

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Sezione 4

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Final Four

Semifinali

Finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2021
NCAA Division I (pallavolo femminile)